Villarrabé kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villarrabé (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Villarrabé (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar